X-Ray Engine – silnik gry wyprodukowany przez GSC Game World twórców serii S.T.A.L.K.E.R.

Cechy 
 możliwość wyświetlania poziomów zawierających zarówno rozległe przestrzenie jak i zamknięte pomieszczenia,
 możliwość doczytywania danych 'w locie', co umożliwia stworzenie jednego ogromnego poziomu,
 możliwość symulacji upływu czasu w grze poprzez zmianę pory dnia i nocy,
 możliwość wyświetlania dużej ilości małych obiektów np. falującej na wietrze trawy, kamieni, krzaków itp.,
 możliwość symulacji efektów środowiska – wiatru, turbulencji powietrza, deszczu, błyskawic itp.

Silnik X-Ray wymaga akceleratora graficznego posiadającego sprzętową obsługę DirectX 8 lub wyższą, jednak możliwe jest uruchomienie go na akceleratorach 3D drugiej generacji. Silnik obsługuje modele postaci mogące składać się nawet z 10 tys. wielokątów. W celu przyspieszenia działania silnik został wyposażony w zaawansowany moduł rozpoznawania widzialności czyli renderuje tylko te elementy, które widzi gracz. Umożliwia realistyczne efekty związane z oświetleniem takie jak animowane oświetlenie o zmiennej barwie (np. zmiana natężenia światła wynikająca z pory dnia), animowane cienie postaci (widoczne np. przy ognisku), źródła światła, które mogą być zniszczone.

A-Life 
Do najważniejszych cech silnika należy moduł A-Life (skrót od Artificial Life), czyli system symulacji życia w środowisku Zony. Główne jego zadania to: symulacja pór dnia i nocy (jedna doba w grze to 2 godz. czasu rzeczywistego), zmiany pogody oraz zachowanie się mutantów jak i NPC:
 Każdy NPC jest integralną postacią niezależnie od tego, gdzie znajduje się gracz. Innymi słowy niektóre unikalne postacie można spotkać w różnych miejscach, inne NPC przebywają w tym samym miejscu
 NPC odpoczywające np. przy ognisku jeśli wyczują niebezpieczeństwo (np. zbliżające się NPC wrogiej frakcji lub mutanty) wyciągają broń i czekają na atak
 NPC przynależne do wrogiej frakcji nie atakują gracza, dopóki go nie zauważą lub nie usłyszą
 NPC przynależne do wrogich frakcji walczą między sobą, jednak podczas walki mogą także zaatakować gracza, jeśli go zauważą
 jeśli gracz uratuje neutralnego NPC dając mu apteczkę, NPC zmienia przychylność na Przyjaciel
 jeśli gracz zaatakuje neutralnego NPC, ten zmienia przychylność na Wróg
 Mutanty mogą przemieszczać się, polować na inne mutanty jak i odpoczywać
 Mutanty mogą przebywać zarówno w stadach jak i pojedynczo
 Niektóre mutanty jak np. „nibypsy” przebywają na swoich terytoriach, poza którymi nie atakują gracza ani innych NPC i mutantów
 Niektóre zranione mutanty kuleją i często nie atakują gracza, lecz np. próbują uciec
 Miejsce, gdzie zginęli ludzie często zajmują mutanty

Wersje 
 wersja 1.0 (S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla)
 wersja 1.5 (S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo)
 wersja 1.6 (S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci)

Przypisy 

Silniki gier komputerowych